Chenoweth ist der Familienname folgender Personen:

 Francis A. Chenoweth (1819–1899), US-amerikanischer Politiker
 Helen Chenoweth-Hage (1938–2006), US-amerikanische Politikerin
 John Chenoweth (1897–1986), US-amerikanischer Politiker
 Kristin Chenoweth (* 1968), US-amerikanische Musicaldarstellerin und Filmschauspielerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Chenoweth (Ohio)
 Chenoweth (Oregon)

im NRHP gelistete Objekte:
 Chenoweth Fort-Springhouse, in Middletown, Kentucky, ID-Nr. 75000779
 Chenoweth House, in St. Matthews, Kentucky, ID-Nr. 80001643
 Chenoweth-Coulter Farm, in LaFontaine, Indiana, ID-Nr. 09000426